Las siglas AGS pueden referirse a:
 Agora Speakers es la forma breve de referirse a la Agora Speakers International Foundation.
 Atlantis Global System.
 Argentina Game Show.
 Análisis y Gestión del Subsuelo.
 Acoustics Global Solutions.
 El programa Adventure Game Studio para la creación de aventuras gráficas.
 Al Archivo General de Simancas, archivo español situado en Simancas, Valladolid.
 Automobiles Gonfaronnaises Sportives, una pequeña escudería francesa de Fórmula 1.
 Agrupa Sureste, partido político español, fundado en la Villa de Ingenio, Gran Canaria.
 El algoritmo genético simple.
 Abreviatura de Aguascalientes.

Siglas